Filipi nebo Filippi (pravopis někdy kolísá) je příjmení italského původu:

 Dana Filipi (* 1970), česká politička, poslankyně za ODS
 Daniela Filipiová (* 1957), česká politička a architektka
 Ernesto Eugenio Filippi (1879–1951), katolický duchovní a diplomat Svatého stolce
 Eva Filipi (* 1943), česká diplomatka
 Gabriela Filippi (* 1971), česká herečka a moderátorka
 Gian Giuseppe Filippi (1787–1851), právník a politik z Dalmácie, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Giovanni Maria Filippi (Philippi; 1565–1630), italský architekt, stavitel a kameník
 Josef Jaroslav Filipi (1875–1954), český pedagog, textilní výtvarník a spisovatel
 Libor Filipi (* 1958), důstojník kontrarozvědky a StB
 Pavel Filipi (1936–2015), evangelický teolog, duchovní Českobratrské církve evangelické a profesor Karlovy univerzity

Krom toho je Filipi i chorvatská vesnice v Istrijské župě, spadající pod opčinu Vižinada.